Sontheim (Zwaben), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Sontheim an der Brenz, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg